Authenrieth ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich Ferdinand Autenrieth (auch: Authenrieth, 1772–1835), deutscher Mediziner
 Hermann Authenrieth (* 1869, gefallen 1914 in Flandern), Oberrichter in Kamerun

Siehe auch:
 Autenried
 Autenrieth